Зборник радова Филозофског факултета може бити:

 Зборник радова Филозофског факултета у Нишу - часопис Филозофског факултета у Нишу (покренут 1973. године)
 Зборник радова Филозофског факултета (Приштина) - назив (од 1973. године) данашњег Зборника радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини
 Зборник радова Филозофског факултета у Сплиту - научни часопис, покренут 2008. године

Види још 
 Зборник Филозофског факултета (вишезначна одредница)